

Фамилия: известные носители 
 Снарский, Андрей Александрович — украинский физик.
 Снарский Михаил — псевдоним фотокорреспондента М. А. Оцупа, снимавшего Г. Распутина.
Снарский, Олег Владимирович (род. 15.04.1923) — советский художник-график, шрифтовик, автор шрифтов. Член Союза художников СССР.

См. также географические объекты 
 Снарский — село в Облученском районе Еврейской автономной области.
 Снарский — станционный посёлок в Вяземском районе Хабаровского края.
 Снарский — станция ДВЖД в Хабаровском крае.